Фернандо I (король Кастилії) (1037–1065)
 Фернанду I (1345–1383), король Португалії
 Фернандо I (король Арагону) (1380–1416)
 Фердинанд I (король Неаполю) (1423–1494)